Serre kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Serre-les-Moulières, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Serre-les-Sapins, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Serre-Nerpol, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Serre (vattendrag), departementet Aisne i regionen Hauts-de-France,

Italien 

 Serre di Rapolano, ort, Toscana, Provincia di Siena, 
 Serre, Salerno, Kampanien, Provincia di Salerno, 
 Serre, Abruzzo, ort, Provincia di Chieti, 
 Serre, Benevento, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar